Рудольф Хотцель (; 14 мая 1909, , Берка (Верра), Германская империя — 24 марта 1981, Бад-Херсфельд, ФРГ) — оберштурмбаннфюрер СС, сотрудник Главного управления имперской безопасности и начальник одной из зондеркоманд в составе айнзацгруппы B.

Биография 
Рудольф Хотцель родился 14 мая 1909 года. В 1931 году после окончания школы вступил в НСДАП (билет № 606732) и Штурмовые отряды (СА). В 1932 году вступил в ряды СС (№ 113526). Изначально работал в качестве учителя. В 1936 году поступил на службу в главное управление СД. В 1937 году стал начальником штаба унтерабшнита СД в Гумбиннене. В сентябре 1938 года стал начальником абшнита в Кёнигсберге. В 1939 году стал начальником отделения СД в айнзацкоманде 1/V. В 1940 году создал отделение СД в Хоэнзальца. В апреле 1940 года возглавил отдел I B (образование и воспитание) в Главном управлении имперской безопасности. Летом 1942 года возглавил руководящую школу полиции безопасности и СД в Шарлоттенбурге. Вскоре после этого снова вернулся в РСХА, только теперь Хотцель возглавлял отдел I B 2 (подрастающее поколение). В октябре 1944 года возглавил зондеркоманду 7b, входящую в состав айнзацгруппы B в Восточной Пруссии. После окончания войны работал стекольщиком в Бад Херсфельде. Умер в 1981 году.

Примечания

Литература 
 
 
 

Офицеры СС
Члены НСДАП
Члены СА
Члены айнзацгрупп